Jean de la Mère de Dieu est un nom en religion qui peut désigner les religieux suivantes :

 Jean de la Mère de Dieu (1550-1606), né Juan Ballestero, carme déchaux espagnol, fondateur au Mexique, des premières Missions de son Ordre.
 Jean de la Mère de Dieu (1578-1673), carme déchaux espagnol, attaché à la cour des Archiducs de Bruxelles;
  Jean de la Mère de Dieu (1702-1782), Secrétaire général de l'ordre des Trinitaires à Madrid ?

Notes et références 

Nom en religion